Borgofranchesi – abitanti di Borgofranco d'Ivrea
Borgofranchesi – abitanti di Borgofranco sul Po